400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 6 grudnia.

Swój pierwszy złoty medal na krótkim basenie zdobył reprezentant Korei Południowej Park Tae-hwan, który uzyskał czas 3:34,59. Srebro wywalczył Rosjanin Aleksandr Krasnych (3:35,30). Trzecie miejsce zajął mistrz świata w tej konkurencji sprzed dwóch lat, Péter Bernek z Węgier (3:37,65). Reprezentant Polski Wojciech Wojdak uplasował się na czwartej pozycji (3:37,90).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 9:30 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 18:30 czasu lokalnego.

Przypisy 

M